Calo o Caló o Calò puede referirse a:

Calo 

 Calo (Ames), aldea española de la parroquia de Agrón, del municipio de Ames, provincia de La Coruña, Galicia.
 Calo (Teo), parroquia española del municipio de Teo, provincia de La Coruña, Galicia.
 Calo (Vimianzo), parroquia española del municipio de Vimianzo, provincia de La Coruña, Galicia.
 Es Calo playa española situada en la isla de Formentera, Baleares.
 Juan Carlos San Román (1972-), que firma como Calo, historietista e ilustrador.
 Loncoleche-Calo, marca de productos lácteos chilena.

Caló 

 caló, una variante del romaní utilizada por el pueblo gitano en España.
 Caló (banda), grupo musical mexicano - activo durante 1990-1999, 2007.
 Caló (México), dialecto mexicano.
 Caló d'en Busques (C.P. 07659), en la provincia de Islas Baleares.

Calò 
 Giuseppe Calò (1931-), miembro de la mafia siciliana.
 Romano Calò (1883-1952), actor teatral, cinematográfico y de doblaje, así como director, de nacionalidad italiana.